Ideal steht für:

 Ideal (Philosophie), ästhetischer Begriff
 Ideal (Ringtheorie), Teilmenge eines Ringes, die bezüglich Linearkombinationen abgeschlossen ist
 Ideal (Verbandstheorie), Teilmenge eines Verbandes mit speziellen Abschlusseigenschaften
 Ideal (Band), West-Berliner Band, Vorreiter der Neuen Deutschen Welle (1980–1983)
 Ideal, in der Mathematik ein Hüllenoperator auf einer Halbgruppe, siehe Idealoperator
 Ideal, früherer Künstlername des Rappers Johnny Diggson
 Ideal (Georgia), Stadt in den USA
 iDEAL (Bezahlsystem), Online-Überweisung für den elektronischen Handel in den Niederlanden

Unternehmen:
 Ideal (Büromaschinen), deutscher Hersteller aus Balingen
 Ideal (Wohnungsbau), Berliner Wohnungsbaugenossenschaft
 Ideal Standard, belgische Kapitalgesellschaft
 Ideal Versicherung, Versicherungsunternehmen aus Berlin
 Radiotelefon- und Apparatefabrik Ideal AG, seit 1938 Blaupunkt
 Ideal Bikes, Marke des griechischen Fahrradherstellers Nikos Maniatopoulos

Kraftfahrzeuge:
 Ideal, ehemalige spanische Auto- und Nutzfahrzeugmarke, siehe Talleres Hereter
 Ideal, Automodell des ehemaligen Schweizer Nutzfahrzeugherstellers Berna (Olten)
 Ideal, Markenname des ehemaligen US-amerikanischer Automobilherstellera Ideal Automobile Manufacturing Company
 Ideal, Markenname des ehemaligen US-amerikanischer Automobilherstellera B. & P. Company
 Ideal, Markenname des ehemaligen US-amerikanischer Automobilherstellera Richmond & Holmes Company
 Ideal, Markenname des ehemaligen US-amerikanischer Automobilherstellera Bethlehem Automobile Company
 Ideal Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Ideal Electric Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ideal Motor Company, früher Name der ehemaligen Stutz Motor Car Company of America
 Ideal Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ideal Shop, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Idealtypus (Wissenschaftstheorie)
 Idealismus (philosophische Strömungen)
 Idealisierung (Begriffsklärung)

Abkürzung